Palazzo del Capitano del Popolo ist der Name folgender Gebäude in Italien:

 Palazzo del Capitano del Popolo (Arezzo) in der Stadt Arezzo, Provinz Arezzo, Toskana
 Palazzo del Capitano del Popolo (Bologna) in der Stadt Bologna, Emilia-Romagna
 Palazzo del Capitano del Popolo (Orvieto) in der Stadt Orvieto, Provinz Terni, Umbrien
 Palazzo del Capitano del Popolo (Perugia) in der Stadt Perugia, Provinz Perugia, Umbrien
 Palazzo del Capitano del Popolo (Pistoia) in der Stadt Pistoia, Provinz Pistoia, Toskana
 Palazzo del Capitano del Popolo (Reggio nell’Emilia) in der Stadt Reggio nell’Emilia, Provinz Reggio Emilia, Emilia-Romagna
 Palazzo del Capitano del Popolo (Siena) in der Stadt Siena, Provinz Siena, Toskana

Palazzo dei Capitani del Popolo ist der Name folgender Gebäude in Italien:

 Palazzo dei Capitani del Popolo in der Stadt Ascoli Piceno, Provinz Ascoli Piceno, Marken